Kryzys finansowy w Rosji (1998)
 Kryzys finansowy w Rosji (2008–2010)
 Kryzys finansowy w Rosji (2014–2017)
 Kryzys finansowy w Rosji (2022)